San Taziano diacono, martire di Aquileia con il vescovo Ilario, commemorati il 16 marzo
 Santi Macedonio, Teodulo e Taziano, martiri commemorati il 19 luglio
 San Taziano di Claudiopoli (o Tazione), martire commemorato il 24 agosto